Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1924 в Париж показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 126 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 3089 спортисти (от които 135 жени) от 44 страни в периода от 4 май до 27 юли 1924 г. в общо 17 спорта.

Атлети от общо 27 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 17 без отличие. Съединените американски щати печелят най-много медали (99), спечелвайки най-много златни (45), сребърни (27) и бронзови (27) отличия на тази Олимпиада. За втора поредна Олимпиада Германия не е поканена да вземе участие, заради участието си в Първата световна война. Еквадор, Хаити, Ирландия, Литва, Латвия, Филипините, Полша и Уругвай правят дебюта си на Летни олимпийски игри.

България прави първото си официално участие на Летни олимпийски игри, въпреки че Българският олимпийски комитет твърди, че страната е взела участие още на Първата Олимпиада в Атина през 1896 с участието на швейцарския учител Шарл Шампо. Това твърдение не е потвърдено от Международния олимпийски комитет.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Летни олимпийски игри 1924